Трка на 110 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 6. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. бранио је Сергеј Шубенков из Русије .

Земље учеснице 
Учествовало је 41 такмичар из 28 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (-{АНА}-) (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017.. 
{| class="wikitable" width=85%
|-
| Светски рекорд
| Ариес Мерит || 
| 12,80
| Брисел, Белгија
| 7. септембар 2012.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Колин Џексон|| 
| 12,91
| Штутгарт, Немачка
| 20. август 1993.
|-
| Најбољи резултат сезоне
| Омар Маклауд ||  
| 12,90 
| Кингстон, Јамајка 
| 24. јун 2017.
|-
| Афрички рекорд
| Антонио Алкана || 
| 13,11
| Праг, Чешка
| 5. јун 2017.
|-
| Азијски рекорд
| Љу Сјанг || 
| 12,88
| Лозана, Швајцарска
| 11. јул 2006.
|-
| Северноамерички рекорд
| Ариес Мерит || ''
| 12,80
| Брисел, Белгија
| 7. септембар 2012.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Пауло Виљар || 
| 13,29
| Гвадалахара, Мексико
| 26. јул 2006.
|-
| Европски рекорд
| Колин Џексон|| 
| 12,91
| Штутгарт, Немачка
| 20. август 1993.
|-
| Океанијски рекорд
| Кајли Вандер Кулп|| 
| 13,29
| Гетеборг, Шведска
| 11. август 1995.
|}

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године на 110 метара препоне, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. У полуфинале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 4 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнутог резултата (кв). 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Пласман !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка 
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 3 || 8 || style="text-align:left" | Аријес Мерит || style="text-align:left" |  || 12,80 || style="border-right:double" | 13,09 || 13,16 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 1 || 1 || style="text-align:left" | Омар Маклауд || style="text-align:left" |  || 12,90 || style="border-right:double" | 12,90 || 13,23 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 2 || 7 || style="text-align:left" | Девон Ален || style="text-align:left" |  || 13,03 || style="border-right:double" | 13,10 || 13,26 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 4 || 7 || style="text-align:left" | Ендру Пози || style="text-align:left" |  || 13,14 || style="border-right:double" | 13,14 || 13,28 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 4 || 8 || style="text-align:left" | Венђуен Сје || style="text-align:left" |  || 13,23 || style="border-right:double" | 13,31 || 13,34 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 1 || 3 || style="text-align:left" | Балаж Баји || style="text-align:left" |  || 13,15 || style="border-right:double" | 13,15 || 13,35 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 2 || 4 || style="text-align:left" | Гарфилд Даријен || style="text-align:left" |  || 13,09 || style="border-right:double" | 13,09 || 13,36 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 5 || 2 || style="text-align:left" | Орландо Ортега || style="text-align:left" |  || 12,94 || style="border-right:double" | 13,15 || 13,37 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 4 || 3 || style="text-align:left" | Милан Трајковић || style="text-align:left" |  || 13,25 || style="border-right:double" | 13,25 || 13,38 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 10. || 3 || 5 || style="text-align:left" | Шејн Бретвајт || style="text-align:left" |  || 13,21 || style="border-right:double" | 13,27 || 13,39 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 4 || 2 || style="text-align:left" | Јидел Контрерас || style="text-align:left" |  || 13,35 || style="border-right:double" | 13,43 || 13,40 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 12. || 1 || 5 || style="text-align:left" | Еди Ловет || style="text-align:left" |  || 13,31 || style="border-right:double" | 13,45 || 13,41 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 13. || 5 || 5 || style="text-align:left" | Хансл Парчмент || style="text-align:left" |  || 12,94 || style="border-right:double" | 13,19 || 13,42 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 14. || 3 || 6 || style="text-align:left" | Антонио Алкана || style="text-align:left" |  || 13,11 || style="border-right:double" | 13,11 || 13,43 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 15. || 5 || 7 || style="text-align:left" | Сергеј Шубенков || style="text-align:left" |  Неутрални атлетичари (-{АНА}-) || 12,98 || style="border-right:double" | 13,01 || 13,47 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 16. || 4 || 6 || style="text-align:left" | Роџер Ирибарн || style="text-align:left" |  || 13,39 || style="border-right:double" | 13,39 || 13,48 || кв|-style="background:#cfc;"
| 17. || 1 || 9 || style="text-align:left" | Алик Харис || style="text-align:left" |  || 13,11 || style="border-right:double" | 13,18 || 13,50 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 18. || 4 || 5 || style="text-align:left" | Матијас Бихлер || style="text-align:left" |  || 13,34 || style="border-right:double" | 13,46 || 13,52 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 19. || 2 || 9 || style="text-align:left" | Дамјан Чикјер || style="text-align:left" |  || 13,28 || style="border-right:double" | 13,28 || 13,53 (.528) || КВ|-style="background:#cfc;"
| 20. || 5 || 6 || style="text-align:left" | Џонатан Кабрал || style="text-align:left" |  || 13,35 || style="border-right:double" | 13,38 || 13,53 (.530) || КВ|-style="background:#dfd;"
| 21. || 4 || 4 || style="text-align:left" | Yaqoub Mohamed Al-Youha || style="text-align:left" |  || 13,48 || style="border-right:double" | 13,48 || 13,56 (.551) || кв|-style="background:#dfd;"
| 22. || 1 || 5 || style="text-align:left" | Јордан О’Фарил || style="text-align:left" |  || 13,19 || style="border-right:double" | 13,31 || 13,56 (.552) || кв|-style="background:#cfc;"
| 23. || 3 || 4 || style="text-align:left" | Едер Антонио Соуза || style="text-align:left" |  || 13,46 || style="border-right:double" | 13,47 || 13,56 (.560) || КВ|-style="background:#cfc;"
| 24. || 2 || 3 || style="text-align:left" | Гента Масуно || style="text-align:left" |  || 13,40 || style="border-right:double" | 13,40 || 13,58 (.573) || КВ 
|-
| 24. || 3 || 9 || style="text-align:left" | Аурел Манга || style="text-align:left" |  || 13,27 || style="border-right:double" | 13,27 || 13,58 (.573) ||
|-
| 26. || 1 || 6 || style="text-align:left" | Дејвид Омореги || style="text-align:left" |  || 13,24 || style="border-right:double" | 13,24 || 13,59 ||
|-
| 27. || 5 || 9 || style="text-align:left" | Николас Хог || style="text-align:left" |  || 13,42 || style="border-right:double" | 13,44 || 13,61 ||
|-
| 28. || 3 || 3 || style="text-align:left" | Костадинос Дувалидис || style="text-align:left" |  || 13,33 || style="border-right:double" | 13,42 || 13,62 ||
|-
| 29. || 2 || 8 || style="text-align:left" | Абдулазиз Ал-Мандел || style="text-align:left" |  || 13,39 || style="border-right:double" | 13,39 || 13,63 (.621) ||
|-
| 30. || 2 || 2 || style="text-align:left" | Рубин Валтерс || style="text-align:left" |  || 13,30  || style="border-right:double" | 13,30 || 13,63 (.630) ||
|-
| 31. || 2 || 6 || style="text-align:left" | Siddhanth Thingalaya || style="text-align:left" |  || 13,48 || style="border-right:double" | 13,48 || 13,64 || 
|-
| 32. || 1 || 7 || style="text-align:left" | Шуња Такајама || style="text-align:left" |  || 13,44 || style="border-right:double" | 13,44 || 13,65 || 
|-
| 33. || 2 || 5 || style="text-align:left" | Дејвид Кинг || style="text-align:left" |  || 13,48 || style="border-right:double" | 13,48 || 13,67 || 
|-
| 34. || 3 || 7 || style="text-align:left" | Хидеки Омуро || style="text-align:left" |  || 13,48 || style="border-right:double" | 13,48 || 13,78 (.771) ||
|-
| 35. || 5 || 4 || style="text-align:left" | Џефри Јулмис || style="text-align:left" |  || 13,47 || style="border-right:double" | 13,53 || 13,78 (.780) || 
|-
| 36. || 3 || 2 || style="text-align:left" | Byoungjun Kim || style="text-align:left" |  || 13,39 || style="border-right:double" | 13,39 || 13,81 || 
|-
| 37. || 5 || 3 || style="text-align:left" | Микел Томас || style="text-align:left" |  || 13,17 || style="border-right:double" | 13,33 || 13,98 || 
|-
| 38. || 1 || 4 || style="text-align:left" | Ахмад Хазер || style="text-align:left" |  || 13,87 || style="border-right:double" | 14,45 || 14,51 || 
|-
| 39. || 1 || 8 || style="text-align:left" | Xaysa Anousone || style="text-align:left" |  || 13,96 || style="border-right:double" | 13,96 || 14,55 ||
|-
|  || 4 || 9 || style="text-align:left" | Роналд Леви || style="text-align:left" |  || 13,05 || style="border-right:double" | 13,05 ||  ||
|-
|  || 5 || 8 || style="text-align:left" | Милан Ристић || style="text-align:left" |  || 13,39 || style="border-right:double" | 13,45 ||  || 
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв'''),, .

Финале 
Финале је одржано 8. августа 2017. године у 21:31.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 110 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном